Термін Сардина (від назви італійського острова Сардинія) використорується стосовно:
 Сардина (Sardina) — рід риб родини Оселедцевих (Clupeidae).
 Сардина — промислова назва групи родів морських риб, що включає Sardina, Sardinops, Sardinella.